La corrida est une forme de course de taureaux.
 Corrida est un cheval de course qui a remporté deux fois de suite le prix de l'Arc de Triomphe en 1936 et en 1937.

Audiovisuel 
 Corrida est un téléfilm documentaire de Marco Ferreri sorti en 1971 ;
 La Corrida est un court métrage d'animation de Christian Broutin (prix Jean-Vigo 1975).

Peinture 
 La Corrida est un tableau d'Edouard Manet de 1864.
 Corrida est le titre d'un tableau de Miquel Barceló
 Corrida est le titre d'une peinture d'André Masson
 Corrida est le titre d’une gouache de Francis Picabia

Musique 
 La Corrida est une chanson de Francis Cabrel sur l'album Samedi soir sur la Terre
 La Corrida est une chanson de Gilbert Bécaud, numéro un des classements en France en .
Corrida est une chanson du groupe Les Sales Majestés, sur l'album Y'a pas d'amour.

Homonymie de titre